Le Détachement féminin rouge est le titre de plusieurs œuvres : 
 Le Détachement féminin rouge, un film chinois de Xie Jin sorti en 1961
 Le Détachement féminin rouge, un ballet chinois
 Le Détachement féminin rouge, un film chinois de  Jie Fu et Wenzhan Pan sorti en 1970.